Cáscara puede referirse a los siguientes términos:

 La cáscara de las frutas y vegetales.
 La cáscara de cítricos, un ingrediente ampliamente usado en cocina.
 La cáscara de huevo.
 Cáscara se llama abreviadamente en Medicina y Botánica a la cáscara sagrada, nombre vulgar del árbol Rhamnus purshiana, con propiedades laxantes.
 La Cáscara, programa de televisión panameño.
 el nombre común de la planta '''''Juglans regia

Enlaces externos